Olympus — японская компания, производитель оптики и фототехники.
 Олимпус (гора, Вашингтон) — гора в штате Вашингтон.
 Олимпус (гора, Юта) — гора в штате Юта.

См. также 
 
 
 Олимпиус инферно — художественный фильм о вооружённом конфликте в Южной Осетии 2008 года.